

Zmarli 
 Sulla, rzymski dyktator (data sporna lub przybliżona) – według różnych źródeł data śmierci Sulli waha się między 78 a 76 p.n.e.